Shaked peut faire référence à :

Patronyme 

 Ayelet Shaked (née en 1976), une ingénieure et femme politique israélienne ;
 Gershon Shaked (1929–2006), un expert et critique en littérature hébraïque ;
 Josef Shaked (1929–2021), un psychanalyste ;
 Tal Shaked (né en 1978), grand-maître aux échecs.

Toponyme 

 Shaked, une colonie israélienne.
Patronyme hébreu